Esistono più comuni francesi con questo nome

Vervant – Charente
Vervant – Charente Marittima